Mazak ou Mazák est un nom de famille notamment porté par :
 Alberich Mazák (1609-1661), compositeur autrichien
 Vratislav Mazák (1937-1987), biologiste tchèque